

Sigle 
 World Geodetic System – sistema geodetico mondiale (ultima revisione WGS84)

Codici 
WGS – codice vettore ICAO di Airwings Oy

Altro 
WGS – targa automobilistica di Gostynin (Polonia)